Бабуняк — українське прізвище.

Бабуняк — українське прізвище. Відомі носії:

 Бабуняк Ілярій (1887—1952) — український педагог, музикант, хормейстер.
 Бабуняк Ірина Ілярівна (1922—1944) — учасниця національно-визвольних змагань.
 Бабуняк Ярослав Іларіонович (1924—2012) — український бандурист, диригент.

Українські прізвища
Прізвища на -як